Чёрная Слобода — село в Путятинском районе Рязанской области, входит в состав Береговского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено на берегу реки Пара в 7 км на юго-запад от центра поселения села Береговое и в 25 км на запад от райцентра села Путятино.

История  
В качестве села Черная слобода с церковью Преображения упоминается в писцовых книгах 1630 года, где она значится в Старорязанском стану, в вотчине Никифора Рахманова-Вельяминова. По окладным книгам 1676 года в том селе показана церковь Всемилостивого Спаса Нерукотворенного образа, но замечено, что в старых писцовых книгах та церковь писана Преображения Господня. Каменная Спасская церковь в селе построена действительным статским советником Петром Ивановичем Вельяминовым-Зерновым и освящена в 1729 году по храмосвятной грамоте, данной преосвящ. Лаврентием на имя Феофана, настоятеля Песоченской Покровской пустыни. Находящиеся при Спасской церкви приделы в честь Василия блаженного и св. Димитрия Ростовского устроены в 1818 году коллежским советником Ильей Михайловичем Коваленским, которым пожертвована в Спасскую церковь икона Нерукотворенного образа, принадлежавшая исстари роду Коваленских и находившаяся прежде в селе Покровском Московского уезда. В 1866 году А.И. Кошелевым в селе была открыта школа, в которой местные священники состояли первоначально наставниками, а потом законоучителями, по переходе школы в заведование земства.

В XIX — начале XX века село входило в состав Песочинской волости Сапожковского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 132 дворов.

С 1929 года село являлось центром Чернослободского сельсовета Шиловского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Путятинского района, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1963 года — в составе Шиловского района, с 1977 года — в составе Путятинского района, с 2005 года — в составе Береговского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена действующая Церковь Спаса Нерукотворного Образа (1732).

Примечания 

Населённые пункты Путятинского района